Axtell kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Axtell (Kansas)
Axtell (Nebraska)